AXG steht für:
 Algona Airport (IATA-Code), Algona (Iowa), Kossuth County, Iowa
 Avirex Guinée Equatoriale (ICAO-Code), äquatorialguineische Fluggesellschaft

axg steht für:
 Mato Grosso Arára (ISO-639-3-Code), im 20. Jahrhundert ausgestorbene, unklassifizierte brasilianische Sprache aus dem Mato Grosso

Abkürzung